Ункафов куп нација 1995. био је трећи по реду Ункафов Куп нација, првенство Централне Америке за фудбалске тимове мушких националних савеза. Организовао га Фудбалски савез Централне Америке (УНКАФ), а одржан је у Салвадору од 29. новембра до 10. децембра 1995. године.

Овај шампионат је послужио као квалификације за пласман три централноамеричка тима на Конкакафов златни куп 1996. (Хондурас, Гватемала и Салвадор). Костариканци су поражени од домаћег тима у мечу за треће место, не успевши да се први пут, а једини пут до сада, квалификују за Конкакафов златни куп. Хондурас је, под диригентском палицом Карлоса Круза Каранце, по други пут постао шампион региона. Најбољи стрелац турнира је био Карлос Павон (Хондурас) са четири гола.

Прелиминарно коло

Градови и стадиони домаћини 

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-

Групна фаза

Група А 
Играно у Сан Салвадору

Група Б
Играно у Санта Ани

Нокаут фаза

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница Ункафа
 Статистика на Рсссф
 Архива Rsssf.

Копа Центроамерикана
Фудбал у 1995.
Квалификације за Конкакафов златни куп 1996.